

Persone 
Ernst Wide – atleta svedese specializzato nel mezzofondo (1888-1950)
Edvin Wide – atleta svedese specializzato nel mezzofondo (1896-1996)
Samuel Wide – archeologo svedese (1861-1918)

Altro 
WIDE – web browser
WIDE – organizzazione non governativa 
Progetto WIDE – progetto di ricerca nel settore di Internet
Wide – nello sport del cricket